Les mots césars et Césars peuvent renvoyer à :

 César du cinéma, distinctions cinématographiques
 César des Césars, distinction décernée par l'Académie des arts et techniques du cinéma
  Césars, titre d'empereurs romains
 Des Césars, ouvrage d'Aurelius Victor
 L'Or des Césars, film
 Vie des douze Césars, biographies antiques
 Les Césars, biographies de Franz de Champagny